Эрнст фон Пленер (нем. Ernst Freiherr von Plener, 18 октября 1841 — 29 апреля 1923) — австро-венгерский государственный деятель, министр финансов Цислейтании, президент Верховной счетной палаты Австро-Венгрии. Представитель немецкого либерального крыла австрийской политической элиты. Барон (с 1908).

Жизнь и карьера 
Сын Игнаца фон Пленера (1810—1908), занимавшего в разные годы посты министра финансов и министра торговли Австрийской империи, исполняющего обязанности министр-президента Цислейтании в 1870.

Эрнст фон Пленер получил образование в Вене и Берлине. Поступил на дипломатическую службу, в 1865—1867 работал в посольстве во Франции, в 1867—1873 — в Великобритании.
 
В 1873 избран вместо отца членом Палаты депутатов Рейхсрата от торговой курии Эгера, присоединился к группе левых. Стал лидером немецких либералов, сменив в этом качестве Эдуарда Гербста. С 1888 лидер Объединенной левой немецкой партии.

В 1893—1895 занимал пост министра финансов в правительстве Виндишгреца, произвел реорганизацию монетного двора, добился введения персонального подоходного налога. В 1895 — 1918 — президент Верховной счетной палаты Австро-Венгрии. В 1900 назначен членом Палаты господ (Heerenhaus) Рейхсрата. Был членом Постоянной палаты третейского суда в Гааге. В 1908, после смерти отца, принял баронский титул. Выступал против введения в Цислейтании всеобщего избирательного права, опасаясь усиления влияния не-немецких политических групп.

Награды и звания 
 Доктор философии
 Кавалер Ордена железной короны I класса
 Кавалер Большого креста Австрийского ордена Леопольда
 Кавалер Ордена Красного орла
 Кавалер Ордена Почетного легиона

Сочинения 
 Die Englische Fabriksgesetzgebung (1871)
 Englische Baugenossenschaften (1873)
 Erinnerungen (Воспоминания, три тома, 1911-21)

Литература 
 W. Goldinger: Plener Ernest Frh. von. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). Band 8, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1983, ISBN 3-7001-0187-2.
 Helmut Rumpler: Plener, Ernst Freiherr von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 20, Duncker & Humblot, Berlin 2001.
 Brigitte Klein: Ernst von Plener — sein Weg zum Politiker, Wien 1980.
 Wolfgang Fritz: Ernst von Plener: Eine Hoffnung, die sich nie erfüllte, in: Wolfgang Fritz: Für Kaiser und Republik. Österreichs Finanzminister seit 1848 Wien 2003.

Ссылки 
 

Экономисты по алфавиту
Экономисты Австрии
Государственные деятели Австрии
Государственные деятели Австро-Венгрии
Почётные граждане Теплице